Big Stone steht für
 Big Stone Lake See in den USA
 Big Stone County, Minnesota
 Big Stone Gap, Virginia, Stadt in Wise County, Virginia, USA
 Big Stone City, South Dakota, USA     

im NRHP gelistete Objekte:
 Big Stone City Hall, in Big Stone City, South Dakota, ID-Nr. 04000764
 Big Stone County Courthouse, in Ortonville, Minnesota, ID-Nr. 85001764
 Big Stone Mills, in Spillville, Iowa, ID-Nr. 09000516

Siehe auch
 Big Stone Township